Podesta, Podestá o Podestà puede referirse a:

Podestà, el primer magistrado de las ciudades del centro y norte de Italia.
La localidad de Pablo Podestá (Buenos Aires), en el partido de Tres de Febrero, en la zona noroeste del Gran Buenos Aires.
El cantante de tangos argentino Alberto Podestá (1924-2015)
El pedagogo argentino Francisco Podestá (1862-1912)
El sacerdote argentino Jerónimo Podestá (1920-2000)
Los Hermanos Podestá, familia de actores uruguayos y argentinos
Pedro (1825-1902)
María Teresa (1829-1917)
Gerónimo (1851-1923)
Pepe (1858-1937)
Pablo (1875-1923)
María (1875-1954)
Blanca (1889-1967)
María Esther (1896-1983)
Arturo (1879-1937) 
Aparicio (1897-1979)
Celia (?-1945)
Totón (1887- 1972)
Juan Vicente (1861-1915) 
Hebe (1884-?) 
Marino (1891-1915) 
Argentino (1891-?)